Franciscus Hermanus Bach (1865 - 1956), officieel Bachg, kunstschilder
 Franciscus Joannes Herman Bachg (1902 - 1994), advocaat en politicus namens de RKSP en KVP